Церебрастения (от лат. cerebrum — головной мозг + от др.-греч. ἀσθένεια — бессилие) — одно из проявлений органического психосиндрома. Характеризуется астенией в сочетании с головными болями, головокружениями, некоторым ослаблением памяти, явлениями повышенной истощаемости интеллектуально-мнестической деятельности, вазовегетативными расстройствами.

Исходя из клинических проявлений пациента различают следующие типы церебрастенического синдрома:
 1. Астеногипердинамический: 
 суетливость;
 агрессия;
 физическая сверх-активность.
 2. Астеноадинамический (атеноапатический):
 чрезмерная сонливость;
 приторможенность;
 отстраненность;
 разряженное внимание;
 лень;
 малоподвижность.
 3. Астенодистимический. Он является смешанный вариантом двух вышеуказанных типов. Астенодистимическому типу присущи следующие признаки:
 частая смена настроения;
 сильная головная боль;
 тошнота;
 рвота;
 расстройство желудка и кишечника.

Примечания 

Синдромы по алфавиту
Неврологические синдромы
Психопатологические синдромы
Органические психические расстройства